Käppeli ist der Familienname folgender Personen:

 Gottlieb Käppeli (1840–1909), Schweizer Politiker (FDP) und Richter
 Marco Käppeli (* 1951), Schweizer Jazzmusiker
 Robert Käppeli (1900–2000), Schweizer Manager
 Seppi Käppeli (* 1976), Schweizer Jazzmusiker
 Thomas M. Käppeli (1900–1984), Schweizer Theologe